Тордеумос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 61,28 км². Население — 463 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Покровителем города считается Святая Дева де лас Канделас.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Вальядолида